A Mirabeau-híd (Le Pont Mirabeau) Guillaume Apollinaire egyik leghíresebb verse. Magyarul Vas István fordításában vált ismertté és igen népszerűvé.

Apollinaire a huszadik századi költészet egyik klasszikusa volt. Szinte az egész avantgárddal kapcsolatban volt Picassótól Leger-ig, Bretontól Brassaïig.

Ő használta elsőként a szürrealizmus kifejezést.

Költészete egyszerű humorral és talányos jelképekkel teli. Gazdag verszenéje következtében művei könnyen befogadhatóak.

„A Mirabeau-híd alatt fut a Szajna...

Jöjj el éj az óra verjen
Száll az idő itthagy engem”

Források
https://www.magyarulbabelben.net/works/fr/Apollinaire%2C_Guillaume-1880/Le_Pont_Mirabeau/hu/4424-A_Mirabeau-h%C3%ADd
http://www.youtube.com/watch?v=eCpg6SMzXC4
A híd maga a Versailles sugárútat a rue Mirabeau-val köti össze. A híd létrehozásáról szóló döntést Sadi Carnot, a francia elnök 1893. január 12-én hozta meg. A hídat Paul Rabel tervezte.
Kányádi Sándor elmondása szerint erre a megoldásra akkor ébredt rá, amikor a Mirabeau-hídon állván, lenézvén, felidézte a költeményt, és megállapította, hogy a Szajna nem fut, nem rohan, hanem lassan hömpölyög a híd lábánál...

Jegyzetek

Versek
Francia irodalmi művek